Prva liga Jugoslavije (1968/1969) była 41. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Vojin Lazarević, który w barwach klubu Crvena zvezda Belgrad strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1968 w piłce nożnej
1969 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1968 w Jugosławii
1969 w Jugosławii